El término Sovjozni  puede referirse a:

Sovjozni (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Sovjozni (Slaviansk, Krasnodar), localidad del raión de Slaviansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sovjozni (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Sovjozni (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Sovjozni (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.